Ivan Kupala si può riferire a:

Ivan Kupala un gruppo musicale russo;

Ivan Kupala una festività slava legata al solstizio d'estate.